Un sucrier peut être :
 En cuisine, le sucrier est un récipient contenant le sucre en morceaux, généralement mis sur la table à disposition des convives.
 Dans le monde économique, un sucrier est un acteur de l'industrie sucrière.
 En zoologie, les sucriers sont des oiseaux de l'ordre des Passeriformes.